Plusieurs batailles navales se sont déroulées dans l'océan Indien au large de la colonie néerlandaise de Négapatam :

 Bataille de Négapatam, qui se déroula le , pendant de la guerre de Succession d'Autriche ;
 Bataille de Négapatam, qui se déroula le , pendant la guerre de Sept Ans ;
 Bataille de Négapatam, qui se déroula le , pendant la Guerre d'indépendance des États-Unis.

Negapatam